Артаван () — название населённых пунктов в Армении:

 Артаван — село в Арагацотнской области. 
 Артаван — село в Вайоцдзорской области.